Taikinasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Taikinasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,76, long 29,12), 
 Taikinasaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 
 Taikinasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,55, long 27,70), 
 Taikinasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,76, long 29,35), 
 Taikinasaari (ö i Birkaland), Sydvästra Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar